Solotarjowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Solotarjowka (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa

 Solotarjowka (Kursk, Belaja), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Belaja
 Solotarjowka (Kursk, Rylsk), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Rylsk
 Solotarjowka (Rostow, Rodionowo-Neswetaiskaja), Weiler in der Oblast Rostow, Rajon Rodionowo-Neswetaiskaja
 Solotarjowka (Rostow, Semikarakorsk), Weiler in der Oblast Rostow, Rajon Semikarakorsk
 Solotarjowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Solotarjowka (Stawropol), Dorf in der Region Stawropol

Siehe auch:
 Solotariwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung